Vladimir Denisov () eller Uladzimir Dzjanisaŭ (), kan syfta på:

 Vladimir Denisov (född 1947), sovjetisk fäktare
 Uladzimir Dzjanisaŭ (född 1984), vitrysk ishockeyspelare